Пьедрас-Колорадас () — населённый пункт в западной части Уругвая, в департаменте Пайсанду.

География 
Расположен примерно в 45 км к востоку от административного центра департамента, города Пайсанду. Абсолютная высота — 71 метр над уровнем моря.

Население 
Население Пьедрас-Колорадас по данным на 2011 год составляет 1094 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Piedras Coloradas

Населённые пункты Уругвая